Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Marion Bartoli, die 2013 ihre Karriere beendete.

Das Finale bestritten Petra Kvitová und Eugenie Bouchard, welches Petra Kvitová in zwei Sätzen gewann.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen vom 16. bis 18. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden sechzehn Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Dameneinzel
2014